Алабушевское кладбище — кладбище, расположенное в промышленной зоне «Алабушево» в Зеленограде. Открыто в 2012 году, общая площадь составляет 34,6 гектаров. Предусматривается захоронение колумбарного и традиционного типов. Одно из четырёх кладбищ Москвы, открытых для свободных захоронений.

Этимология 
Название кладбища произошло от села Алабушево. Согласно одной из версий, оно пошло от прозвища одного из его первых владельцев — Фёдора Алабыша Ярославского. Есть и другая точка зрения: так как село находилось на месте татарского поселения, то его наименование происходит от двух слов «Аллах» и «буше», и означает «Бог, спаси». Также существует мнение, что этот топоним пошёл от тюркского «алабуха», означающее «окунь», или «алапа» — обширные поймы с камышами. Связано это с тем, что село находится в долине реки Сходня.

Описание 

Площадь кладбища составляет 34,6 гектаров, 17 из которых отведено под захоронения традиционным способом. Также предусматриваются захоронения колумбарного типа. Некрополь рассчитан на двадцать тысяч могил. Природный комплекс Алабушевский ивняк, расположенный в центре кладбища, разделяет территорию некрополя на две части.

Инфраструктура кладбища включает: административное здание у центрального входа кладбища, зал прощания, поминальные зал и беседки, морг, трупохранилище, крематорий, обмывочный цех, автостоянка на 200 мест.

История 
К 2003 году возник дефицит мест на московских кладбищах, поэтому правительство Москвы приняло решение о создании нового некрополя в промышленной зоне возле села Алабушево. Алабушевское кладбище строилось с 2003 по 2008 год, в качестве участка-прирезка к Троекуровскому и Перепечинскому, но было открыто только 1 октября 2012. По оценкам чиновников, запаса земли для захоронений должно хватить на 11-12 лет. Проект кладбища выполнен зеленоградским архитектурным бюро «Зелград-АМ». Колумбарий выполнен в форме круга. Фасады зданий и колумбарных стен сделаны из цветного облицовочного кирпича.

В 2011 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл подал прошение о предоставлении земли для христианского погребения детей-сирот, оно было удовлетворено, в 2012 году Правительство Москвы выделило 0,45 га на Алабушевском кладбище. Прошение патриарха совпало с подписанием закона о запрете усыновления детей-сирот гражданами США, что вызвало бурную реакцию в СМИ, блогах и соцсетях.

В 2012 году в Зеленограде был запущен автобусный маршрут № 24 с конечной остановкой возле кладбища специально для его посетителей. Режим работы маршрута № 24 ориентирован на график работы кладбища.

В 2014 году началась процедура передачи земельного участка на кладбище православному приходу Никольского храма для строительства часовни.

С 2016 года в летний период на кладбище работает электромобиль для транспортировки маломобильных посетителей. В некрополе оказывают услуги по благоустройству и озеленению мест захоронения, а также по уходу за ними, установке памятников и надмогильных сооружений, прочие ритуальные услуги. В 2017-м на кладбище произвели первые ремонтные работы — заменили дорожное покрытие
.

Примечания

Ссылки 
 Алабушевское кладбище на сайте ГБУ «Ритуал»

Кладбища по алфавиту
Кладбища Москвы
Силино
Появились в 2012 году в России
Некрополи, основанные в 2012 году